Bosak – długi drąg zakończony metalowym hakiem i ostrzem
 Bosak – herb szlachecki
 Bosak – struga, dopływ Radomki

Osoby o nazwisku Bosak:
 Aleksander Bosak (ur. 1993) – polski kierowca wyścigowy
 Henryk Bosak (1931-2015) – polski funkcjonariusz wywiadu PRL, pisarz
 Krzysztof Bosak (ur. 1982) – polityk
 Marcin Bosak (ur. 1979) – polski aktor
 Pius Czesław Bosak (ur. 1944) – polski duchowny rzymskokatolicki, autor szeregu słowników postaci biblijnych
 Józef Hauke-Bosak (1834–1871) – generał broni, uczestnik powstania styczniowego i wojny francusko-pruskiej